Nawarra – prowincja w Hiszpanii
 Królestwo Nawarry – historyczne królestwo
 „Navarra” – hiszpański krążownik

Zobacz też 
 Dolna Nawarra
 Nawarra Tak